Макрорегион агломерации Сан-Паулу () — административно-статистический мезорегион в Бразилии, входит в штат Сан-Паулу. Население составляет 2 644 519 человек (на 2010 год). Площадь — 12 303,923 км². Плотность населения — 214,93 чел./км².

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население мезорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 29 862 079 965,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 12 227,94 реала (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,813 (данные: Программа развития ООН).

Состав мезорегиона 
В мезорегион входят следующие микрорегионы:
 Браганса-Паулиста
 Жундиаи
 Пьедади
 Сорокаба

См. также 
 Макрорегион

Сан-Паулу (штат)
Мезорегионы Бразилии